И́тгэл ( — приход к прибежищу и зарождение бодхичитты;  — правило исповедания веры) — «символ веры» в школе гелуг тибетского буддизма. Текст содержит основополагающие догматы буддизма Ваджраяны и чрезвычайно широко используется в культовой практике школы гелуг вплоть до настоящего времени. Один из немногих текстов, знание которых наизусть вменялось в обязанность каждому верующему гелугпинцу в Тибете и Монголии.

Культовая практика 
«Такая молитва естественно должна находить для себя большое употребление, и, действительно, её можно слышать не только при каждом богослужении, список её можно находить не только у каждого ламы, но и почти в доме каждого простолюдина». Также этот текст находился в начале всех сумбумов («молитвословов») школы гелуг, и употреблялся также в начале тантрических практик.
Во всём Тибете… не только ламы, но даже и простолюдины иначе не входях во храм, как предварительно прочитавши «ма́ни», «итэгэ́ль» (символ веры) и «микчжи́м». Большинство знает наизусть эти молитвы, для незнающих же и малолетних перед дверями храма вкапывается столб, на котором написаны помянутые молитвы со всех сторон. В больших монастырях, где собирается много народа и где верующим неудобно обходить вокруг столба, чтобы прочитать всё написанное на нём, — «мани», «итэгэль» и «микчжим» пишутся на подвижных, вращающихся кругом, столбах. Прочитавши написанное на одной стороне столба, поворачиваешь его и прочитываешь написанное на другой; чем больше раз прочтёшь, тем достойнее вступаешь во храм.

В других школах тибетского буддизма, напр. карма-кагью, имеются аналогичные тексты схожего употребления.

Структура текста 
Авторство текста доподлинно неизвестно. Текст представляет собой компиляцию из текстов принятия буддийского прибежища, обетов бодхисаттвы, цитат из трудов буддийских философов и сокращённый ритуал призывания Будды и подношения мандалы. «Если мы станем по частям разбирать эту молитву, то уже в ней самой найдём все… части рапсалов: здесь есть исповедание веры, есть хвала, есть прошение, есть благожелание».

Принятие прибежища

Принятие обетов бодхисаттвы 

 Зарождение «четырёх безмерных»:

Восхваления 
Этот раздел состоит из вступительных строф сочинений крупнейших буддийских философов Индии.
 Всупительная строфа из «Праджня мула нама мадхьямика карика» Нагарджуны.

 Вступительная строфа из «Абхисамая аланкара нама праджняпарамита упадеша шастры» Асанги, посвящённая Праджняпарамите:

 Вступительная строфа из «Прамана вартика карики» Дигнаги. Под «телами» Будды подразумеваются две философские традиции буддизма — Обширного действия (Виджнянавада) и Глубинного постижения (Мадхъямика).

Призывание и подношение мандалы

См. также 
 Мани
 Мигдзем
 Гелуг

Ссылки 
 Текст правила отправления веры на монгольском языке

Примечания 

Гелуг
Буддийские молитвы